Masterpieces (Bob Dylan)
 Masterpieces (Grave Digger)
 Masterpieces (Master)
 Masterpieces (Rondò Veneziano)
 Masterpieces (HammerFall)

Zie ook 
 Masterpiece (doorverwijspagina)